I detentori del titolo erano Kristina Mladenovic e Daniel Nestor, ma sono stati sconfitti in finale da Martina Hingis e Leander Paes con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Sania Mirza /  Bruno Soares  (semifinale)
  Katarina Srebotnik /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor (finale)
  Andrea Hlaváčková /  Alexander Peya (quarti di finale)

  Cara Black /  Juan Sebastián Cabal (quarti di finale) 
  Jaroslava Švedova /  Nenad Zimonjić (primo turno) 
  Martina Hingis /  Leander Paes (campioni)  
  Květa Peschke /  Marcin Matkowski (primo turno)

Wildcard 
  Chang Kai-chen /  Zhang Ze (secondo turno)
  Casey Dellacqua /  John Peers (quarti di finale)
  Jarmila Gajdošová /  Mahesh Bhupathi (primo turno)
  Dar'ja Gavrilova /  Luke Saville (secondo turno)
  Masa Jovanovic /  Sam Thompson (primo turno)
  Andreja Klepač /  Chris Guccione (secondo turno)
  Arina Rodionova /  Maks Mirny (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2015
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015